Boreaal is afgeleid van borealis, Latijn voor noordelijk of van het noorden. 
Dat woord vond zijn oorsprong in het Grieks, want Boreas (god) is de Griekse god van de noordenwind.Het kan verwijzen naar:
 Subarctisch klimaat
 Boreaal (tijdperk), een tijdperk in Noordwest-Europa
 boreaal woud of Taiga, een zone gekenmerkt door uitgestrekte, koude en vochtige naaldwouden
 Boreale zone, overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond
 Boreaal (politieke term)